Бирюк, может означать:
 Бирю́к — волк, обычно волк-одиночка, переносно так называют нелюдимого человека, отшельника. Этимология: собственно русское от тюрк. борю «волк-одиночка» < др.-иран. bairaka «ужасный, страшный».

Топоним 
 Бирюк — река в Якутии.
 Бирюк — село в Олёкминском районе Якутии.

Фамилия 
 Бирюк, Елена Васильевна (род. 1932) — спортсменка (художественная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР.
 Бирюк, Лев Васильевич (род. 1946) — народный депутат Украины трёх созывов (2005—2012).
 Бирюк, Наталья Николаевна (род. 1988) — чемпионка Европы по боксу в 2011 году в Роттердаме.
 Бирюк, Николай Данилович — физик, доктор физико-математических наук.

Другое 
 Иван Сергеевич Тургенев, «Бирюк»
 «Бирюк» — советская социальная кинодрама 1977 года по мотивам одноимённого рассказа из цикла «Записки охотника» Ивана Тургенева.

См. также

Примечания

Литература